Naamá é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de Gênesis como a irmã de Tubalcaim e filha de Lameque e de Zilá, fazendo parte da descendência de Caim. Por parte apenas de seu pai, Naamá teve ainda outros dois irmãos: Jabal e Jubal.

Etimologia 
Seu nome vem do verbo נעם (naem), que significa ser bela, ser agradável.

Na Bíblia 
Não há descrição de sua vida. É irmã direta de Tubalcaim e meia-irmã de Jabal e Jubal.

Interpretações teológicas 
John Wesley não sabia porque Naamá havia sido citada, e especulou que as pessoas contemporâneas de Moisés talvez soubessem. Elizabeth Cady Stanton supôs que Naamá fosse a esposa de Noé e mãe de Sem, Cam e Jafé. Se essa teoria for correta, A linhagem de Caim se perpetuou através de Naamá.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Livro de Gênesis